

Кожани — село в гміні Юхновець-Косьцельни Білостоцького повіту Підляського воєводства

Кожани — село в Бардіївському окрузі Пряшівського краю